Weststadion steht für folgende Stadien:
 Weststadion (Freiburg im Breisgau), Fußballstadion in Freiburg im Breisgau
 Weststadion, anderer Name für das Allianz Stadion, Fußballstadion in Wien
 Weststadion, früherer Name für das Gerhard-Hanappi-Stadion, Fußballstadion in Wien